The Voice Kids kan henvise til

 The Voice Kids (Flandern)
 The Voice Kids (Nederlandene)
 The Voice Kids (Norge)
 The Voice Kids (Rusland)
 The Voice Kids (Spanien)
 The Voice Kids (Tyskland)

 Voice Junior (Danmark)